Egyptische Revolutie (1919), door Saad Zaghloel geleid verzet tegen de Britse bezetting
 Egyptische Revolutie (1952), een geweldloze staatsgreep door de Vrije Officieren onder aanvoering van Gamal Abdel Nasser
 Egyptische Revolutie (2011), een massaal volksprotest dat een einde maakte aan het dertigjarige bewind van Hosni Moebarak